Вольны () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вольны, Рышард (род. 24 марта 1969, Рацибуж, Силезское воеводство, Польша) — польский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр.
 Вольны, Якуб (род. 15 мая 1995, Бельско-Бяла, Польша) — польский прыгун с трамплина, победитель Чемпионата мира среди юниоров 2014 в личном и командном первенстве.